Оре́хово — деревня в Струго-Красненском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения «Марьинская волость».

География 
Находится на северо-востоке региона, в северной части района, в лесной местности на руч. Завистский.

Уличная сеть не развита.

История 
В 1863 г. и в 1875 г. значится пустошь Орехово Лужского уезда.

 01.03.1917 31.01.1923 Кочегощский сельсовет Яблонецкая волость Лужский уезд
 01.02.1923 31.07.1927 Кочегощский сельсовет Струго-Красненская волость Лужский уезд
 01.08.1927 31.10.1928 Кочегощский сельсовет Струго-Красненский район Лужский округ
 01.11.1928 30.06.1930 Сковородненский сельсовет Струго-Красненский район Лужский округ
 01.07.1930 28.02.1935 Сковородненский сельсовет Струго-Красненский район
 01.03.1935 — 31.08.1940 Сковородненский сельсовет Струго-Красненский район Псковский округ
 01.09.1940 — 31.07.1944 Сковородненский сельсовет Струго-Красненский район
 01.08.1941-31.01.1944 Германская оккупация
 01.08.1944 Передана в Псковскую область

Согласно Закону Псковской области от 28 февраля 2005 года деревня Орехово вошла в состав образованного муниципального образования Сиковицкая волость.

До апреля 2015 года деревня Орехово входила в Сиковицкую волость.

В соответствии с Законом Псковской области от 30 марта 2015 года № 1508-ОЗ деревня Орехово, вместе с другими селениями упраздненной Сиковицкой волости, вошла в состав образованного муниципального образования «Марьинская волость».

Население

Инфраструктура 
В 1931-41 гг. — латышский колхоз «Яунайс-Цельш» («Новый путь»), в 1944-50 гг. — колхоз «Орехово», с 1950 г. — бригада Орехово колхоза «Первомайский». Молочнотоварная ферма Орехово колхоза «Первомайский» (1956, 1961). Кузницы (1941, 1948).

Почтовое отделение, обслуживающее д. Орехово, — 181114; расположено в бывшем волостном центре д. Сиковицы.

Транспорт 
Просёлочная лесная дорога.

Примечания

Ссылки 
 Орехово (Струго-Красненский район) на Викимапии

Литература 
Ефимов А. Н., Фёдоров А. И. Статистическо-географический словарь Струго-Красненского района Псковской области // Авт.-сост.: А. Н. Ефимов, А. И. Фёдоров. — Струги Красные, 2015. — 440 с.: ил. (с дополнениями). С.321.
Населённые пункты Струго-Красненского района